Herbie bezeichnet:

 Herbie, einen VW Käfer mit eigener „Persönlichkeit“ in mehreren Filmen
 Herbie (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Herbie (Film), einen Kurzfilm von George Lucas, in dem Musik des Jazz-Pianisten Herbie Hancock zu hören ist
 den Künstlernamen des britischen Sängers und Musikproduzenten Herbert Crichlow (Right type of mood)